

Araldica 
 Pila – pezza araldica

Architettura 
 Pila – elemento architettonico (v. anche Pilone (architettura))
 Pila per acquasanta – sinonimo di acquasantiera
 Pila – tipo di vasca fissata a muro (anticamente costruita solo in pietra) predisposta per il contenimento dei materiali liquidi, in passato impiegata anche per il lavaggio manuale degli indumenti grazie a una parte adatta per la fase dello strofinamento.

Elettrochimica 
 Pila – dispositivo per la produzione di una differenza di potenziale attraverso una reazione chimica di ossidoriduzione 
 Pila di Volta – il primo generatore statico di energia elettrica ad essere realizzato

Geografia

Argentina 
 Pila – città capoluogo del partido omonimo
 Partido di Pila – partido della provincia di Buenos Aires

Filippine 
 Pila – municipalità della Provincia di Laguna

Italia 
 Pila – comune in provincia di Vercelli
 Pila – frazione di Gressan in Valle d'Aosta
 Pila – frazione di Perugia
 Pila – frazione di Porto Tolle in provincia di Rovigo
 La Pila – frazione di Campo nell'Elba in provincia di Livorno

Polonia 
 Piła – città capoluogo del distretto di Piła nel voivodato della Grande Polonia

Repubblica Ceca 
 Pila – comune del distretto di Karlovy Vary

Slovacchia 
Píla – comune del distretto di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica
Píla – comune del distretto di Žarnovica, nella regione di Banská Bystrica
Píla – comune del distretto di Pezinok, nella regione di Bratislava

Informatica 
 Pila o stack – struttura dati

Altro 

 Pila – apparecchio portatile di illuminazione
 Pila – personaggio della mitologia greca, re di Megara

Pagine correlate 
 Pilla

Altri progetti